El Campeonato mundial junior de hockey sobre patines masculino, denominado oficialmente Campeonato Mundial Sub-19 de Hockey Sobre Patines o Campeonato Mundial Sub-20 de Hockey Sobre Patines, en función de la edad máxima que se haya determinado en cada ocasión, es la máxima competición para selecciones nacionales de hockey sobre patines masculinas para jugadores jóvenes.

Historial

Medallero Histórico

Palmarés por participantes